

Cinéma et télévision 

  film 1964
 Time Travelers est un téléfilm américain réalisé par Alexander Singer et diffusé le  ;
  série de télévision américaine

Jeu vidéo 

  jeu vidéo de 1991 ;
  jeu vidéo de 1999 ;
 Time Travelers jeu vidéo de 2012 ;

Musique 

  album de Sevendust ;
  album de Buckethead ;
  album de Tim Weisberg ;